Флаг муниципального образования сельское поселение Кузнецо́вское Павлово-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 марта 2007 года решением Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское № 43/16 и 9 апреля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3135.

26 сентября 2012 года, решением Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское № 149/47, предыдущее решение признано утратившим силу и утверждено новое положение о флаге сельского поселения Кузнецовское. Рисунок флага и его описание изменений не претерпели.

Флаг сельского поселения Кузнецовское составлен на основании герба по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг сельского поселения Кузнецовское представляет собой прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края голубую полосу шириной 1/6 ширины полотнища, в середине красного полотнища вплотную к голубой полосе расположены фигуры из герба поселения, выполненные жёлтым цветом — куница стоящая на наковальне и держащая в передних лапах молот».

Обоснование символики 
Первое письменное упоминание о поселениях, входивших в состав земель удельного князя звенигородского Василия Юрьевича Косого (куда входили и земли современного сельского поселения Кузнецовское), относится к 1434 году (согласно духовной грамоте Юрия Дмитриевича Галицкого). Но задолго до указанной даты эти места были заселены и освоены. Все они входили в состав Московского удела Владимирского княжества.

Великий Владимирский князь Александр Невский в конце XIII века передал Московский удел своему младшему сыну Данииле.

Согласно легенде, молодой князь по дороге в новое владение сделал продолжительную остановку в районе нынешней деревни Кузнецы. Остановка была необходима не только для отдыха, но и для ремонта телег и перековки лошадей. Мастера кузнечных дел (откуда и идёт название деревни и современного поселения) приступили к работе, а князь с дружиной отправился на местное озеро на охоту. Здешние места были богаты дичью и зверьём. Водились здесь и куницы. Молодой князь вернулся с богатой добычей. С тех пор местное озеро получило название Данилищенское (современное название — Данилище), а округу стали именовать Куньей волостью.

Флаг сельского поселения отражает как исторические, так и географические особенности поселения. Лазоревая оконечность символизирует озеро Данилище и многие другие водоёмы земель поселения. Наковальня и молот — символически отражают название деревни (Кузнецы), а стоящая на наковальне куница — аллегория прежнего названия волости и символ богатой фауны поселения.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания